Desbois ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 François-Alexandre Aubert de La Chenaye-Desbois (1699–1784), französischer Schriftsteller und Kompilator
 Patrick Desbois (* 1955), französischer katholischer Priester und Beauftragter der französischen Bischofskonferenz